Села:
 Латишівка — Полтавська область, Машівський район
 Латишівка — Сумська область, Путивльський район
 Латишівка — Харківська область, Коломацький район